Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Söderling che ha battuto in finale Michel Kratochvil 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Vladimir Volčkov (quarti di finale)
 Karol Beck (secondo turno)
 Robin Söderling (Campione)
 Thierry Ascione (secondo turno)

 Tomáš Berdych (primo turno)
 Alexander Waske (primo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2003